70-й выпуск  Вуэльта Валенсии — шоссейной многодневной велогонки по дорогам испанского автономного сообщества Валенсия. Гонка прошла с 6 по 10 февраля 2019 года в рамках UCI Europe Tour 2019. Победу одержал испанcкий велогонщик Ион Изагирре из .

Участники 
Участниками гонки стали 24 команды: 11 команд категории UCI WorldTeam, 11 проконтинентальных и 2 континентальные команды. От каждой команды принимали участие по 7 гонщиков. Всего на старт соревнования вышли 167 спортсменов.

Маршрут 
Маршрут гонки состоял из 5 этапов общей протяженностью 647 километров. Первый этап прошел в формате индивидуальной раздельной гонки.

Ход гонки

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Этап 5

Лидеры классификаций

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Вуэльта Валенсии 2019 на FirstCycling
 
 
 
 
 

2019 год в велоспорте
Спорт в Испании в 2019 году
Февраль 2019 года